Aleksander Konstantinovič Paškov (), ruski hokejist, * 28. avgust 1944, Moskva, Rusija.

Paškov je v sovjetski ligi branil za klube Dinamo Moskva, Lokomotiv Moskva, Krila Sovjetov, Himik Voskresensk in CSKA Moskva, skupno na 506-ih prvenstvenih tekmah, osvojil je en naslov državnega prvaka v sezoni 1967/68 s CSKA. Za sovjetsko reprezentanco je nastopil na enih olimpijskih igrah, na katerih je osvojil zlato medaljo, in enem svetovnem prvenstvu, na katerem je prav tako osvojil zlato medaljo. Za reprezentanco je branil na enajstih tekmah.

Pregled kariere 

|-
| Sovjetska zveza
| Olimpijske igre
| 72
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Himik Voskresensk
| Sovjetska liga
| 76/77
|
| 36
|
|
|
|
|
| 2.86
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Himik Voskresensk
| Sovjetska liga
| 77/78
|
| 25
|
|
|
|
|
| 2.76
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 78
|
| 2
| 10
|
|
|
|
| '''2.50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Himik Voskresensk
| Sovjetska liga
| 78/79
|
| 39
|
|
|
|
| 6
| 3.26
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Himik Voskresensk
| Sovjetska liga
| 79/80
|
| 33
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Krila Sovjetov
| Sovjetska liga
| 80/81
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Krila Sovjetov
| Sovjetska liga
| 81/82
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|}

Glej tudi 
 Seznam ruskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 

Živeči ljudje
Ruski hokejski vratarji
Olimpijski tekmovalci za Sovjetsko zvezo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1972
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Sovjetsko zvezo
Sovjetski hokejski reprezentanti
Hokejisti Dinamo Moskva
Hokejisti Lokomotiv Moskva
Hokejisti Krila Sovjetov
Hokejisti Himik Voskresensk
Hokejisti CSKA Moskva
Sprejeti v Ruski hokejski hram slavnih
Moskovski športniki